1997 Голяма награда на Монако е 44-то за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 11 май 1997 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж 
Хайнц-Харалд Френцен отново ще стартира на пол-позиция пред Ферари-то на Михаел Шумахер. На втора редица са Жак Вилньов и Джанкарло Фисикела от Джордан. След тях са Култард, Р. Шумахер, Хърбърт, Хакинен и останалите. Старта обаче Шумахер поведе с невероятен старт като го последва Джордана на Фисикела и изпревари Френтцен. Първата обиколка предложи много изненади но не за Педро Диниз. Той отпадна след фибата на мястото където Шумахер отпада година по-рано. За Ероуз катастрофата е пълна след като другия пилот Деймън Хил е в контакт с Мика Хакинен който по-рано е с контакт с един от пилотите от Бенетон. Много пилоти изпитваха затруднения но за пилотите от Уилямс е край за всякакви позиции в точките след като Вилньов и Френтцен се завъртяха в трудното за каране трасе по улиците на Монте Карло. И двамата имаха проблеми с гумите като пилотите използващи Бриджстоун имат предимство. Това доведе и до пит-стоп за Вилньов и Френтцен. Междувременно Барикело е в сандвича на двамата съотборници на Джордан, след като вървеше 3-ти. Бразилецът успя да изпревари Фисикела за 2-ра позиция, като запази позицията си до края на състезанието. Джони Хърбърт отпадна от състезанието след завъртане и удар на предпазните гуми поради мокрото трасе(той вървеше 5-и преди 10-а обиколка). Бергер също повтори отпадането на Хърбърт само че предното крило пострада и австриеца продължи до пита. През това време Ралф Шумахер също отпадна след като удари предна лява гума в предпазната ограда. М. Шумахер направи преднина от 30 секунди пред 2-рия Барикело. Германецът направи грешка на 53-та обиколка при завоя Сент Дево като влезе в изходния път и загуби 10 секунди, но не и лидерството. Френтцен прекрати състезанието като е последния пилот, който закачи болида в предпазните ограждания и сложейки края на Уилямс за това състезание, след отпадането на Жак Вилньов поради поражения по своя болид малко по-рано. Михаел Шумахер спечели много важна победа пред Рубенс Барикело от Стюарт на почти минута. Следващите финиширали състезанието за Еди Ървайн, Оливие Панис, Мика Сало и другите до 10 място. Състезанието продължи само 62 обиколки от първоначалните 78 заради два часовия лимит на състезанието.

Това са последни точки за отбора на Тирел с 5-а позиция на Сало. От следващите състезания пилотите не са били в точките поради отпадания или невлизания. Това е и последно състезание за Никола Ларини преди да смемен от Джани Морбидели за екпа на Заубер.

Класиране

Квалификация

Състезание

Бележки 
 Мика Сало не е направил само един пит-стоп. Той е единствения пилот който не е спрял и е завършил състезанието.
 Обиколките бяха предвидени да бъдат 78 но е спряно след изтичането на два часа от състезанието.

Класирането след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Монако